Wykowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Wykowo, village du powiat de Grajewo
 Wykowo, village du powiat de Kolno 

dans la voïvodie de Mazovie
 Wykowo, village